Gouy kan syfta på:
 Gouy, Aisne
 Gouy, Seine-Maritime